Die Abkürzungen M88, M 88 bzw. M-88 bezeichnen unter anderem

 eine Spiralgalaxie, siehe Messier 88
 einen Bergepanzer, siehe Bergepanzer 1
 einen Bergepanzer der US Army, siehe M88A2 HERCULES
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW M88
 eine französische Triebwerksbaureihe für Jagdflugzeuge, siehe Snecma M88
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-88 (Michigan)

M88